mączniak (Erysiphe) – rodzaj grzybów
 mączniak prawdziwy – grupa chorób roślin wywołana przez grzyby
 mączniak rzekomy – grupa chorób roślin wywołana przez chromisty